Węgierce - nieistniejąca już stacja kolejowa w Węgiercu, w powiecie złotowskim, w województwie wielkopolskim.

Bibliografia 
 

Stacje i przystanki kolejowe w gminie Tarnówka
Węgierce (województwo wielkopolskie)